Амулий () е митичен цар на Алба Лонга, потомък на Еней.

Син е на Прока. Въпреки че баща му Прока дал властта на брат му Нумитор като на по-голям син, той е свален от трона от Амулий и изгонен от града. Амулий, опасявайки се от децата на Нумитор, организирал лов, където намерил смъртта си сина на Нумитор, а дъщеря му Рея Силвия принудил да стане весталка, тъй като весталките дават обет за безбрачие, нарушаването на който се наказва със смърт. Така Амулий си осигурил, че Нумитор няма да има внуци – негови законни наследници. Скоро след това обаче Рея Силвия родила близнаците Ромул и Рем (от бога Марс или според една от версиите от самия Амулий). Амулий искал да я убие, но го спряла собствената му дъщеря. Тогава Амулий затворил Рея Силвия в тъмница, а двете кърмачета пуснал по течението на Тибър. След като пораснали, Ромул и Рем убили Амулий и върнали на престола своя дядо Нумитор. (Ливий I, 3 – 5)

Родословно дърво на царете на Алба Лонга

Източници 
 Ливий I, 3 – 5
 Плутарх „Сравнителни жизнеописания. Тезей и Ромул“, част II „Ромул“ Амулий и Нумитор разбират за Ромул и Рим

Царе на Алба Лонга
Древноримска митология